Le mot théâtre désigne notamment :

Nom commun 
 un genre de spectacle, le théâtre ;
 l'espace aménagé pour ces spectacles :
 théâtre (édifice) ; 
 architecture du théâtre grec antique ;
 architecture du théâtre romain ;
 théâtre de verdure ;
 et par extension, le lieu géographique délimité où se déroule un conflit armé, le théâtre militaire ;
 un genre littéraire, le théâtre, qui varie au fil des époques :
 théâtre grec antique ;
 théâtre latin pour la Rome antique ;
 Théâtre au Moyen Âge ;
 théâtre à la Renaissance ;
 théâtre classique ;
 théâtre baroque ;
 théâtre jésuite ;
 théâtre romantique ;
 une troupe ou compagnie de théâtre ;

Film 
 Théâtre, un téléfilm letton en deux parties réalisé par Jānis Streičs (1978).

Journaux 
 des périodiques du début du  : 
 L'Art du théâtre  revue mensuelle (1901-1906) ;
 Le Théatre (sic) (1898-1914) ;
 Paris-Théâtre, revue hebdomadaire (1873-1878) ;

Patronyme 
 Henri Théatre (1913-1985) est un artiste-peintre belge.

Voir également 
 :Catégorie:Salle de théâtre
 :Catégorie:Pièce de théâtre
 :Catégorie:Troupe de théâtre